Я̈ я̈ (Я з діарезою) - кирилична літера, яка вживається в селькупській мові.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ya_with_diaeresis